Sachsenring kan syfta på:

HQM Sachsenring GmbH – ett industriföretag i Zwickau, Sachsen, Tyskland
Sachsenring (racerbana) – en racerbana i Hohenstein-Ernstthal, Sachsen, Tyskland
BSG Sachsenring Zwickau – tidigare namn på fotbollslagetet FSV Zwickau